Ala Vocontiorum ist eine römische Auxiliareinheit und steht für:

 Ala Vocontiorum (Aegyptus)
 Ala Augusta Vocontiorum